Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Sunfish (engl.: Sonnen- bzw. Mondfisch):

HMS Sunfish (1895) war ein Zerstörer. Das Schiff lief am 23. Mai 1895 vom Stapel und wurde 1920 verkauft.
HMS Sunfish (N81) war ein U-Boot der Shark-Klasse. Das Boot lief 1936 vom Stapel und ging 1944 verloren.

Sunfish